Fornsbach ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg:

Ort:
 Fornsbach, Stadtteil und Dorf der Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis

Gewässer:
 Fornsbach (Murr) – zwei Zuflüsse der Murr zwischen deren Dorf Fornsbach und der Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis; flussabwärts:
 Fornsbach (Murr), rechter Zufluss kurz nach der Eisenschmiedmühle
 Neu Fornsbach, rechter Auenzufluss gleich danach gegenüber der Wahlenmühle
 Fornsbach (Sizenbach), rechter Zufluss des Sizenbaches zwischen Espachweiler und Schleifhäusle, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis

 Fornsbacher Waldsee, beim Wohnplatz Am Waldsee im Stadtteil Fornsbach, durchflossen vom Seebach zum Fornsbach (Murr)

Siehe auch:
 Fonsbach
 Fornbach
 Vornbach